Dent de Morcles kan syfta på följande platser:

Schweiz 
 Grande Dent de Morcles, Aigle, Vaud, 
 Petite Dent de Morcles, Saint-Maurice, Valais,